Born kan avse:

Personer
 Gustav Born, flera personer
 Gustav Born (1851–1900) (1851), tysk embryolog
 Gustav Born (1921–2018), tysk-brittisk farmakolog
 Max Born (1882–1970), tysk matematiker och fysiker
 Max Born (skådespelare) (född 1951), brittisk skådespelare
 Nicolas Born (1937–1979), västtysk författare

Geografi

Luxemburg 

 Born, Luxemburg, Grevenmacher,

Nederländerna 

 Born, Limburg, kommunen Sittard-Geleen,

Tyskland 

 Born auf dem Darß, 
 Born, Sachsen-Anhalt,

Sverige 
 Born, bruks- och stationssamhälle vid Byvalla–Långshyttans Järnväg
 Born, by i Rättviks socken, platsen för Borns träoljefabrik, se Östra Born (Rättvik)
 Born, by i Orsa socken
 En herrgård i Falun, se Gamla Herrgården

Se även
 Le Born – flera
 von Born